Serie A 1968/1969 vanns av Fiorentina.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1968 i Italien
1969 i Italien
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968/1969